Heiko Knopf (* 1989 in Jena) ist ein deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen) und seit Februar 2022 stellvertretender Bundesvorsitzender seiner Partei.

Leben 
Heiko Knopf machte 2007 sein Abitur und studierte von 2008 bis 2011 im Bachelor Physikalische Technik an der Fachhochschule Jena, anschließend begann er ein Masterstudium Laser- und Optiktechnologien, welches er 2015 als Master of Engineering abschloss. Danach arbeitete er beim Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik, 2021 promovierte Knopf an der Friedrich-Schiller-Universität Jena mit einer Arbeit zum Thema „Verstärkung der Licht-Materie-Wechselwirkung funktionaler Monolagen durch deren Einbettung in Resonatorschichtsysteme“ zum Doktoringenieur.

Politik 
Seit 2014 gehört Knopf dem Stadtrat in Jena an, in dem er von 2018 bis 2022 Fraktionsvorsitzender der Grünen war. Zur Bundestagswahl 2021 kandidierte er im Wahlkreis Jena – Sömmerda – Weimarer Land I. Mit 9,6 Prozent der Stimmen landete er auf Platz fünf und verpasste auch auf Platz zwei der Landesliste den Einzug in den Bundestag. Bei einem digitalen Parteitag im Februar 2022 wählten die Delegierten Knopf zu einem von zwei stellvertretenden Bundesvorsitzenden von Bündnis 90/Die Grünen.

Weblinks 
 Persönliche Website
 Heiko Kopf bei Bündnis 90/Die Grünen

Bundesvorstand Bündnis 90/Die Grünen
Bündnis-90/Die-Grünen-Mitglied
Politiker (21. Jahrhundert)
Deutscher
DDR-Bürger
Geboren 1989
Mann